

Personnalités
Jacques Rigaut (1898-1929), écrivain dadaïste français.
Jean-Luc Rigaut (1959-), sportif et homme politique français.

Homonymie de patronyme